HMS Eagle (ang. orzeł) – nazwa noszona przez przynajmniej 15 okrętów brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy:

 HMS Eagle (1650) – pierwszy "Eagle"; francuski okręt "Aigle" (orzeł), zdobyty przez Brytyjczyków w 1650 i wcielony do służby pod przetłumaczoną nazwą, sprzedany w 1655

 HMS Eagle (1774) – dziesiąty "Eagle"; okręt liniowy 3. klasy z 1774, który został zaatakowany przez amerykański okręt podwodny "Turtle" Davida Bushnella podczas amerykańskiej wojny rewolucyjnej

 HMS Eagle (1924) – czternasty "Eagle"; lotniskowiec, przebudowany z pancernika "Almirante Cochrane" budowanego dla Chile, w służbie od 1924, zatopiony podczas II wojny światowej w 1942

 Nazwę "Eagle" miał nosić lotniskowiec typu Audacious, którego budowę rozpoczęto 19 kwietnia 1944, lecz anulowano w 1945

 HMS Eagle (1951) – piętnasty "Eagle"; lotniskowiec typu Audacious, ex-"Audacious", w służbie od 1951 do 1972

Eagle